Натуральне число 277
 277 рік до нашої ери
 277 рік нашої ери